Auslöser (engl. trigger) bezeichnet:

 im allgemeinen Sprachgebrauch ein Ereignis, das ein anderes Ereignis oder eine Ereigniskette oder mehrere Ereignisse gleichzeitig in Gang setzt.
 in der Systemtheorie die grundlegende Definition zum Begriff, siehe Auslöser (Systemtheorie).
 in der Fotografie einen Mechanismus, mit dessen Hilfe der Verschluss des Objektivs geöffnet wird, um eine Belichtung des Films zu ermöglichen, siehe Auslöser (Fotografie).
 den Abzug einer Waffe.
 in der Verhaltensbiologie Signale, die beim Empfänger ein bestimmtes Instinktverhalten bewirken, siehe Schlüsselreiz.
 in der Medizin einen Reiz, der eine Krankheit oder ein Symptom provoziert, unterhält oder verschlimmert, ohne aber Ursache für die Krankheit oder das Symptom zu sein.
 in der Psychologie einen Reiz, der ein Flashback auslöst.

Siehe auch